Солда́тське (до 1945 року — Седжевут; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки